Norges utrikesminister kan syfta på:

Utrikesstatsministern – medlem av det svenska statsrådet och svensk-norsk utrikesminister (1814-1905)
Lista över Norges utrikesministrar – norska utrikesministrar från den 7 juni 1905

Se även
Statsråd (Norge)